Гранди има више значења:
 Округ Гранди (Ајова)
 Округ Гранди (Илиноис)
 Округ Гранди (Мисури)
 Округ Гранди (Тенеси)
 Гранди (Вирџинија)